Termin  ima više značenja.

 .an, najviši Internet domen za Holandske Antile
 Andamani i Nikobari, jedna od sedam indijskih saveznih teritorija